Animator – Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Poznaniu
 animator (filmowiec) – twórca filmu animowanego
 animator (lalkarz) – aktor poruszający lalkami w teatrze lalek
 animator.ru – strona internetowa poświęcona radzieckim kreskówkom, dostęp w j. rosyjskim i angielskim
 animator czasu wolnego – pracownik organizujący czas wolny gościom hotelowym
 animator kultury  
 animator emitenta – członek giełdy wspomagający płynność instrumentu finansowego notowanego na giełdzie
 animator rynku
 animator (lider we wspólnocie chrześcijańskiej)